Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Nürnberger Versicherungscup 2014 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla rumunská světová čtyřka Simona Halepová, která se před zahájením turnaje odhlásila.

Soutěž dvouhry vyhrála druhá nasazená Kanaďanka Eugenie Bouchardová, když ve finále zdolala nenasazenou Češku Karolínu Plíškovou po třísetovém průběhu 6–2, 4–6 a 6–3. Na okruhu WTA Tour si tak připsala premiérový kariérní titul. Stala se první kanadskou vítězkou dvouhry na turnaji WTA Tour od titulu Aleksandry Wozniakové na Bank of the West Classic 2008 a šestou reprezentantkou „země javorového listu“, které se tento výkon podařil. Ve světové klasifikaci se posunula o dvě příčky na své dosavadní maximum, když jí po turnaji patřilo 16. místo.

Nasazení hráček 
  Angelique Kerberová (čtvrtfinále)
  '''Eugenie Bouchardová (vítězka)
  Klára Koukalová (1. kolo)
  Elina Svitolinová (semifinále)
  Yvonne Meusburgerová (1. kolo)
  Kurumi Narová (2. kolo)
  Caroline Garciaová (čtvrtfinále)
  Annika Becková ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Nürnberger Versicherungscup
Tenis v Německu v roce 2014
WTA Tour 2014